Лудвиг I, војвода Баварске (Келхајм, 23. децембар 1173 - Келхајм, 15. септембар 1231) је био војвода Баварске. Био је син Отона I и Агнес од Лона.

Породично стабло 

Рођени 1173.
Умрли 1231.
Војводе Баварске
Династија Вителсбах